Борис Николаевич Рекуц (; 17 сентября 1951, Зыряновск, Казахская ССР, СССР) — советский и украинский военачальник, контр-адмирал. Командовал Южным морским районом Украины (1996—2001).

Биография 
В 1974 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. С 1974 года по 1983 год служил на Черноморском флоте на различных должностях. В 1980 году как командир тральщика «Харьковский комсомолец» участвовал в конвоировании транспортных кораблей в Персидском заливе. С 1983 года по 1985 год учился в военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова в Ленинграде. С 1985 года по 1990 год являлся начальником штаба и командиром бригады тральщиков. С 1990 года по 1992 год — советник командующего ВМС в Ливии. После распада СССР принял решение продолжить службу в рядах ВМС Украины. Служил в штабе командования ВМС в Севастополе.

1 июля 1996 года на основе Крымской военно-морской базы был создан Южный морской район (с 2003 года — Южная военно-морская база Украины) и Рекуц был назначен его первым командиром. Летом 1997 года морской район принимал участие в международных учениях «Си Бриз». 22 августа 1997 года президент Украины Леонид Кучма присвоил ему звание контр-адмирал. В 2001 году Борис Рекуц был уволен в запас. После являлся депутатом Евпаторийского городского совета от Новоозёрного.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медаль «За военную службу Украине» (1997)

Личная жизнь 
Дочь — Наталья Ступакова, в 2008 году служила в ВМС Украины и имела звание капитан-лейтенанта.

Примечания

Ссылки 
 Командиры Южной ВМБ ВМС Украины

Контр-адмиралы Украины
Офицеры ВМФ СССР
Командующие Южной военно-морской базы
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Депутаты Евпаторийского городского совета